Torts steht für:
 Torts (Fluss), ukrainischer Fluss im Einzugsgebiet des Dnepr
 Torts (Interference with Goods) Act 1977

Siehe auch:
 Tort law